Vehrenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Vehrenberg (1910–1991), deutscher Steuerberater, Jurist und Astronom

Vehrenberg bezeichnet:
 (3030) Vehrenberg, einen Hauptgürtel-Asteroiden
 Vehrenberg (Sternwarte), eine ehemalige Privatsternwarte in Falkau/Schwarzwald

Siehe auch:
 Fehrenberg